Mistelbach an der Zaya kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Politischer Bezirk Mistelbach, distrikt, Niederösterreich, 
 Mistelbach (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Mistelbach, 

Robotskapade Österrikeförgreningar